Пласа-дель-Сентре () — станция Барселонского метрополитена, расположенная на линии 3. Расположена около одноимённой площади под улицей Берлин, на границе районов Лес-Кортс и Сантс-Монжуик в Барселоне.

Станция была открыта 20 января 1975 года под названием Plaza del Centro. В 1982 году в связи с реорганизацией нумерации линий и переименований станций станция приобрела нынешнее название.

Оформление 
Слева и справа от каждого коридора, ведущего к выходу в город, установлено по плите с художественной вырезкой в виде объёмных кубических форм (прямоугольники, кубы и т. д.).

См. также 
 Линия 3 (Барселонский метрополитен)
 Барселонский метрополитен

Станции Барселонского метрополитена
Станции метрополитена по алфавиту